Сайтама — имя собственное.
 Сайтама (префектура) — префектура Японии.
 Сайтама (город) — город в Японии, административный центр префектуры Сайтама.
 Сайтама — футбольный стадион в городе Сайтама.
 Сайтама — главный герой манги и аниме One-Punch Man.